Гости́ница Marins Park Hotel — четырёхзвёздочный отель в Центральном районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Одиннадцатиэтажная гостиница построена в конце 1966 по проекту архитектора Л. Ю. Гальперина с соавторами — М. А. Аронштамом и М. Н. Михайловым как гостиница «Ленинград». Открыта 5 ноября 1966. В ней могли разместиться 825 гостей.

В 2000 на конкурсной основе контрольный пакет акций гостиницы «Ленинград» выкупила американская управляющая компания Radisson SAS Hotels & Resorts. ОАО "Гостиница «Ленинград» приобрела торговую марку Рэдиссон САС и получила новое название Рэдиссон САС Лазурная Парк Отель, торжественное открытие которой состоялось в июне 2002.

С 2007 отель входит в состав Кинокомпании «Союз Маринс Групп» под новым названием «Маринс Парк Отель Сочи».

Адрес 
 354000 Россия, г. Сочи, пер. Морской, 2

Ссылки 
 
 Сочинскую гостиницу «Ленинград» перестраивают во второй раз за 6 лет
 Сочинской гостинице исполнилось 45 лет
 Официальный сайт

Гостиницы Сочи
Здания и сооружения, построенные в 1966 году в России
1966 год в Краснодарском крае